Dennach ist der Name folgender Orte:

 Dennach (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Dennach (Neuenbürg), Ortsteil der Stadt Neuenbürg, Enzkreis, Baden-Württemberg